Муфта — вид одежды, представляющей собой пустотелый цилиндр из тёплой ткани (часто многослойной), внутрь которой прячут руки, вставляя в боковые отверстия. Производные значения:
 Муфта (механическое устройство);
 Муфта (соединение кабелей);
 Муфта (соединение двух участков труб).